Browns langstaartduif
 Gekuifde langstaartduif
 Reinwardts langstaartduif